Лавров, Иван Михайлович:
 Лавров, Иван Михайлович (1912—1985) — советский дипломат, посол СССР в Мавритании и Заире.
 Лавров, Иван Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 943; 26 ноября 1792.
 Лавров, Иван Михайлович (1894—?) — заместитель начальника Северного округа.